Velika nagrada San Marina 2001 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2001. Odvijala se je 15. aprila 2001.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:23,054
|
|-
! 2
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:23,282
| +0,228
|-
! 3
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 1:23,357
| +0,303
|-
! 4
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:23,593
| +0,539
|-
! 5
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 1:23,658
| +0,604
|-
! 6
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 1:23,786
| +0,732
|-
! 7
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 1:24,141
| +1,087
|-
! 8
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 1:24,213
| +1,159
|-
! 9
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 1:24,436
| +1,382
|-
! 10
| 17
|  Kimi Raikkonen
| Sauber-Petronas
| 1:24,671
| +1,617
|-
! 11
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 1:24,789
| +1,735
|-
! 12
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 1:25,007
| +1,953
|-
! 13
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Ford
| 1:25,382
| +2,328
|-
! 14
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 1:25,411
| +2,357
|-
! 15
| 19
|  Luciano Burti
| Jaguar-Ford
| 1:25,572
| +2,518
|-
! 16
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 1:25,872
| +2,818
|-
! 17
| 14
|  Jos Verstappen 
| Arrows-Asiatech
| 1:26,062
| +3,008
|-
! 18
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 1:26,855
| +3,801
|-
! 19
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 1:26,902
| +3,848
|-
! 20
| 23
|  Gaston Mazzacane
| Prost-Acer
| 1:27,750
| +4,696
|-
! 21
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 1:27,758
| +4,704
|-
! 22
| 20
|  Tarso Marques 
| Minardi-European 
| 1:28,281
| +5,227
|}

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Ralf Schumacher
| Williams-BMW
| 62
| 1:30:44,817
| 3
| 10
|-
! 2
| 4
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 62
| + 4,352 s
| 1
| 6
|-
! 3
| 2
|  Rubens Barrichello
| Ferrari
| 62
| + 34,766 s
| 6
| 4
|-
! 4
| 3
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 62
| + 36,315 s
| 2
| 3
|-
! 5
| 12
|  Jarno Trulli
| Jordan-Honda
| 62
| + 1:25,558
| 5
| 2
|-
! 6
| 11
|  Heinz-Harald Frentzen
| Jordan-Honda
| 61
| +1 krog
| 9
| 1
|-
! 7
| 16
|  Nick Heidfeld
| Sauber-Petronas
| 61
| +1 krog
| 12
|  
|-
! 8
| 9
|  Olivier Panis
| BAR-Honda
| 61
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 9
| 22
|  Jean Alesi
| Prost-Acer
| 61
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 10
| 15
|  Enrique Bernoldi
| Arrows-Asiatech
| 60
| +2 kroga
| 16
|  
|-
! 11
| 19
|  Luciano Burti
| Jaguar-Cosworth
| 60
| +2 kroga
| 15
|  
|-
! 12
| 8
|  Jenson Button
| Benetton-Renault
| 60
| +2 kroga
| 21
|  
|-
! Ods
| 20
|  Tarso Marques
| Minardi-European
| 50
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 6
|  Juan Pablo Montoya
| Williams-BMW
| 48
| Sklopka
| 7
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Irvine
| Jaguar-Cosworth
| 42
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 7
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Renault
| 31
| Motor
| 19
|  
|-
! Ods
| 10
|  Jacques Villeneuve
| BAR-Honda
| 30
| Motor
| 11
|  
|-
! Ods
| 23
|  Gastón Mazzacane
| Prost-Acer
| 28
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 1
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 24
| Vzmetenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 17
|  Kimi Räikkönen
| Sauber-Petronas
| 17
| Krmiljenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jos Verstappen
| Arrows-Asiatech
| 6
| Izp. sistem
| 17
|  
|-
! Ods
| 21
|  Fernando Alonso
| Minardi-European
| 5
| Zavore
| 18
|  
|}

Opombe 
Prva zmaga: Ralf Schumacher

Formula 1 sezona 2001
2001